В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 2020 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

Россия 
 Апрель — укладка трамвайных путей в городе Верхняя Пышма.
 13 апреля — закрылась троллейбусная система в городе Тверь.
 25 августа — закрылась троллейбусная система в городе Москва.
 29 августа — завершение строительства кольцевого казанского скоростного трамвая.
 4 сентября — открылся музейный маршрут № Т московского троллейбуса, фактически открыв его заново.

Мир 
 10 января — открылась трамвайная система в Маврикии.
 1 марта — общественный транспорт в Люксембурге стал бесплатным.
 1 мая — открылась трамвайная система в округе Тяньшуй (Китай).
 25 мая — открылась трамвайная система в городе Куэнка (Эквадор).
 1 октября — открылась трамвайная система в уезде Мынцзы (Китай).
 13 декабря — открылась трамвайная система в городе Лунд (Швеция).

Примечания 

Транспорт в 2020 году
Годы в истории общественного транспорта